El término Cabo Machichaco puede referirse a:

 Cabo Machichaco: un cabo de la provincia de Vizcaya, (País Vasco, España);
 Cabo Machichaco (vapor): un barco que provocó una de las mayores catástrofes del siglo XIX en Santander (Cantabria, España).
 Batalla del cabo Machichaco: un enfrentamiento naval que tuvo lugar el 5 de marzo de 1937, durante la Guerra Civil Española, en aguas del cabo Machichaco, frente a las costas de la provincia de Vizcaya.